Holmes County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Holmes County (Florida) – okres státu Florida
 Holmes County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Holmes County (Ohio) – okres státu Ohio